Mano steht für
 Mano, Fluss in Westafrika, Eponym für Mano River Union
 Gemeinde Mano im französischen Département Landes, siehe Mano (Landes)
 Mano (Sierra Leone), eine Ortschaft in Sierra Leone
 Mano (Einheit), portugiesisches Maß
 Mano. Der Junge, der nicht wusste, wo er war, deutsches Jugendbuch aus dem Jahr 2008
 Movimiento de Acción Nacionalista Organizado (MANO), guatemaltekische Todesschwadron

Mano ist der Familienname folgender Personen:
 Erina Mano (* 1991), japanische Schauspielerin und Sängerin
 Guy Lévis Mano (1904–1980), französischer Lyriker, Übersetzer, Typograf und Verleger
 Ryōji Mano (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Wilson Carlos Mano (* 1964), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Mano Negra 
 Mano-a-Mano
 La Mano Negra
 Mano del Desierto
 Wat Mano
 Manno

MANO